Személyek
 Felipe Massa brazil autóversenyző

Olasz települések
 Massa város Olaszország Toszkána régiójában
 Massa Lubrense község (comune) Olaszország Campania régiójában
 Massa d’Albe olaszországi község (comune) Abruzzo régióban
 Massa di Somma község (comune) Olaszország Campania régiójában

Előfordul még magyar településnevekben (kohó  értelemben)
 Ómassa
 Újmassa

Egyéb
 Massa lateralis atlantis az egyik nyakcsigolya neve